Miejscowości w USA:
 Arnegard – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie
Gminy w USA:
 Arnegard (ang. Arnegard Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie